Алексе́й Суворов:
 Суворов, Алексей Динарович (род. 1962) — российский преступник.
 Суворов, Алексей Эдмундович (род. 1991) — российский конькобежец.